Медаль Стено — награда Геологического общества Дании, вручаемая выдающимся геологам. Основана в 1969 году. Названа в честь Нильса Стенсена, известного также как Николас Стено. Вручается каждые 4-5 лет. Учреждение награды стало возможным благодаря подарку горнодобывающей компании Kryolitselskabet Øresund A/S.

Награждённые 
С 1969 года произошло 9 награждений медалью:

2015: Жанна Бличер-Тофт, Франция (геохимия высоких температур, петрология и геохронология)

2009: Finn Surlyk, Дания

1998: Katharina von Salis Perch Nielsen, Швейцария (микропалеонтологические исследования в Дании и Гренландии)

1993: John Callomon (палеонтологические исследования в Гренландии)

1989: Victor R. McGregor, Новая Зеландия/Дания/Гренландия

1984: Jörn Thiede, Германия

1979: :en:Stephen Moorbath, Великобритания (геология изотопов, датировка докембрийских отложений в Западной Гренландии)

1974: John Haller, Швейцария (тектоника, Восточная Гренландия)

1969: Сигурдур Тораринссон, Исландия (вулканология, тефрохронология - получил медаль первым)

Примечания 

Геологические награды
Награды, появившиеся в 1969 году
Награды Дании
Награды по алфавиту